Matagalpa může označovat:
 Matagalpa (departement), jeden z 15 departamentů v Nikaragui
 Matagalpa (město), hlavní město tototo departementu
 Matagalpa (jazyk), v 19. století zaniklý jazyk z rodiny misumalpa

Externí odkazy